Murillo Coelho Cavalcanti (Rio das Pedras, 
foi um advogado e político brasileiro, eleito quatro vezes como deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Além disso, foi três vezes prefeito da cidade de Alagoinhas, também na Bahia. Destacou-se por sua competência atuação política, e, sobretudo, pelo carinho que tinha com a sua gente, com o seu povo.

Como político, levou aos mais jovens uma história de honradez e lealdade. Seu legado ficou registrado pelo seu mandato como presidente da assembleia baiana. Atuou no Gabinete do Governador Antônio Balbino e também foi secretário Jurídico da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Diante da sua atuação no cenário político, recebeu como reconhecimento do seu trabalho, inúmeras condecorações, em relevância: Destaque Parlamentar- Prêmio Imprensa, 1981; Ordem do Mérito Legionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, assim como, Grande Oficial da Ordem do Mérito da Bahia- Visconde de Itaparica.

Naturais de Rio das Pedras
Deputados estaduais da Bahia